Desa Jabung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jabung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,77, long 110,57), 
 Desa Jabung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,47, long 110,89), 
 Desa Jabung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,61, long 111,25), 
 Desa Jabung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,92, long 112,75), 
 Desa Jabung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,92, long 111,49), 
 Desa Jabung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,00, long 112,22), 

Robotskapade Indonesienförgreningar